Alpsko smučanje na Zimskih olimpijskih igrah 1988. Olimpijska prvaka v smuku sta postala Pirmin Zurbriggen in Marina Kiehl, v superveleslalomu Franck Piccard in Sigrid Wolf, v veleslalomu in slalomu Alberto Tomba in Vreni Schneider, v kombinaciji pa Hubert Strolz in Anita Wachter.

Dobitniki medalj

Moški

Ženske

1988
Športi Zimskih olimpijskih iger 1988